A belga labdarúgó-bajnokság első osztályának 1910–1911-es szezonja volt a bajnokság 16. szezonja. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a bajnok a CS Brugeois lett.

Végeredmény

Jupiler League
Belga 1
Belga 1